Die Football League Third Division 2002/03 war die elfte Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 45. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die drei bestplatzierten Vereine Rushden & Diamonds, Hartlepool United und AFC Wrexham stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der AFC Bournemouth durch.

Exeter City und Shrewsbury Town stiegen in die Football Conference und wurden in der folgenden Saison durch Yeovil Town und Doncaster Rovers ersetzt.

Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

Einzelnachweise 

2002/03
Fußballsaison 2002/03